Jméno Johannes de Garlandia mělo více významných osobností:

 Johannes de Garlandia (gramatik) (ca. 1195 – po 1272) – anglický gramatik a filolog
 Johannes de Garlandia (hudební teoretik) (ca. 1270 – 1320) – francouzský hudební teoretik